Dryudella är ett släkte av steklar som beskrevs av Maximilian Spinola 1843. Dryudella ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Dryudella